Dywizje piechoty noszące numer 88:
 88 Dywizja Piechoty (III Rzesza)
 88 Dywizja Strzelecka (ZSRR)